Um depósito alfandegado é um armazém privado, autorizado pela RFB – Secretaria da Receita Federal do Brasil, utilizado para guarda de mercadorias não nacionalizadas.

Termos aduaneiros